

Geografia 
 Germania
 Waldorf – quartiere di Blankenheim, Renania Settentrionale-Vestfalia
 Waldorf – quartiere di Bornheim, Renania Settentrionale-Vestfalia
 Waldorf – comune del Circondario di Ahrweiler, Renania-Palatinato
 Stati Uniti d'America
 Waldorf – census-designated place della Contea di Charles, Maryland
 Waldorf – città della Contea di Waseca, Minnesota

Altro 
 Waldorf-Astoria Hotel – un celebre hotel di lusso di New York (e in seguito di altre città)
 Pedagogia Waldorf (o steineriana) – approccio educativo sviluppato su indicazioni di Rudolf Steiner
 Waldorf – personaggio del Muppet Show
 Waldorf Music – azienda di strumenti musicali tedesca

Pagine correlate 
 Walldorf